John Adair peut désigner :
 John Adair (1757-1840), pionnier américain, soldat et homme d'État, huitième gouverneur du Kentucky ;
 John Adair (1919-), arbitre nord-irlandais de football ;
 John Adair (1934-), spécialiste britannique du leadership.